Àfrica:
 Partit de la Reforma Nacional, partit polític ghanès fundat l'any 1999
 Partit de la Reforma (Rhodèsia)
 Partit de la Reforma (Sud-àfrica) (1975), partit anti-apartheid sud-africà
 Partit de la Reforma (Zàmbia)
 Partit de la Reforma i el Renaixement, partit islamista egipci
 Partit de la Reforma Egipci, partit islamista egipci
 Partit de la Reforma i el Desenvolupament Misruna, partit liberal egipci
 Àsia i Oceania:
 Partit de la Reforma (Nova Zelanda) (extint)
 Partit de la Reforma (Palestina)
 Partit de la Reforma (Singapur)
 Partit de la Reforma o Xinnuy, que vol dir "reforma" en hebreu, partit sionista israelià
 Partit de la Reforma o Al-Islah, que vol dir "reforma" en àrab, partit iemenita
 Europa:
 Partit de la Reforma i la Llibertat, partit polític liberal de Xipre del Nord
 Partit Reformista Estonià, partit polític liberal estonià
 Partit de la Reforma (Grècia) (extint)
 Partit de la Reforma (Gibraltar) (2000-2005), partit ecosocialista gibraltareny
 Partit de la Reforma (Noruega) (extint)
 Partit de la Reforma o Partit Patriòtic (extint) de la Commonwealth Polonesa-lituana, actiu a finals de 
 Partit de la Reforma (Hongria) (extint), actiu al segle XIX 
 Partit de la Reforma (Islàndia), partit fundat l'any 2008
 Partit de Reforma, partit moldau, actualment Partit Liberal (Moldàvia)
 Partit de la Reforma (Regne Unit) (extint), actiu al segle XIX 
 Partit de la Reforma Democràtica (Regne Unit), partit fundat l'any 2011
 Partit de la Reforma (Noruega)
 Partit de la Reforma (Noruega, 1974 - 1975), partit noruec
 Partit de la Reforma (Letònia), partit fundat l'any 2011
 Reforma Jersey, partit social-demòcrata jerseià
 Amèrica del Nord:
 Canadà:
 Partit de la Reforma del Canadà (1987-2000), partit de gran representació canadenc fins a la seva fusió en l'Aliança canadenca
 Partit de la Reforma d'Alberta 
 Partit de la Reforma d'Ontàrio 
 Partit de la Reforma de la Colúmbia Britànica 
 Partit de la Reforma Manitoba (1990s), partit d'extrema dreta canadenca
 Partit de la Reforma (pre-confederació), moviment d'agitació popular canadenc
 Estats Units d'Amèrica:
 Partit de la Reforma i la Tolerància Americà (1810s-1820s), partit fundat a Connecticut
 Partit de la Reforma o Partit de la Reforma Popular (1870s), coalició de partits del segle XIX a Wisconsin
 Partit de la Reforma del Regne Hawaià 
 Partit de la Reforma dels Estats Units d'Amèrica, partit fundat l'any 1995 per Ross Perot
 Partit de la Reforma de Minnesota, partidaris que van esdevenir el Partit de la Independència de Minnesota
 Partit de la Reforma Americà, escissió del partit
 Partit de la Reforma de Síria, grup de pressió estatunidenc